Karadschowa ist der Familienname folgender Personen:

 Nadka Karadschowa (1937–2011), bulgarische Folkloresängerin
 Nona Karadschowa (* 1960), bulgarische Politikerin